The Client List fait référence à :

 La Double Vie de Samantha ( en VO), un téléfilm américain réalisé par Eric Laneuville et diffusé le  sur la chaîne Lifetime.
 The Client List, une série télévisée américaine diffusée depuis 2012 sur la même chaîne, inspirée du téléfilm cité ci-dessus servant de pilote à cette série.